Burubergduif
 Cerambergduif
 Nieuw-Guinese bergduif
 Salomonsbergduif